Je vous écoute est le troisième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Ma vie est un enfer
 Le docteur Médard aide une jeune épouse à se faire respecter par son mari violent.
 Ne traumatisons pas la situation
 Le docteur Médard aide un guichetier quadragénaire qui se remet d'une prise otage à la banque.
 Déraison funèbre
 Le docteur Médard se déplace au domicile d'une femme dont le mari se croit mort.
  Soins à domicile
 Le docteur Médard trouve une solution pour son nouveau patient qui ne fait plus assez de sport.
  Etre ou ne pas être foot
 Le docteur Médard reçoit une patiente qui souffre de l'addiction de son mari au football.
  Mon beauf sapin 
 Le docteur Médard plaide la défense de son beau-frère qui se prend pour un sapin. Il est à noter que cette histoire suggère qu'il pourrait avoir une sœur alors que par la suite, la série le présentera comme enfant unique.
  Aquarium Tremens 
 Le docteur Médard est invité à la réception d'un homme qui se prétend marié à une sirène.
 Il n y a plus de moral 
 Deux amis s'inquiètent pour l'état d'un troisième après qu'il a consulté un psychiatre.
 Psy miesquerie 
 Le docteur Pinchart se spécialise en psychologie animale. Il joue au ping-pong avec un singe.
  Déblocage d'ascenseur 
 Le docteur Médard reçoit un patient qui a peur des ascenseurs. Mais alors qu'il se retrouve bloqué dedans, il fait face à une surprise inattendue.
  Un patient de la pire espèce
 Le docteur Médard reçoit un homme qui passe son temps à faire le clown.
  Au miracle 
 Le docteur Médard reçoit un patient qui se prend pour Jésus.
  Ça ne casse rien d'aller voir un psy 
 Le docteur Bourlet , le docteur Médard et le docteur Pinchart aident un homme colérique à maîtriser son tempérament. Le patient est une caricature de Gérard Depardieu
  Quand on veut se donner un gendre
 Le docteur Médard reçoit un gendre et l'ausculte.
  Des psy partout
 Deux vieux messieurs assis sur un banc discutent du rôle des psychiatres dans la société.
  Vous avez des hallucinations ?
 Le docteur Médard reçoit un patient victime d'hallucinations dans son cabinet. Mais son chien pourrait être réel.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 1994